Буйи́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Буйи. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10051.

Коммуна расположена приблизительно в 145 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 13 км к юго-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1039 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 635 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 480 были экономически активными, 155 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 70,8 %). Из 480 активных работали 455 человек (243 мужчины и 212 женщин), безработных было 25 (9 мужчин и 16 женщин). Среди 155 неактивных 65 человек были учениками или студентами, 55 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Буйи
 Церковь Сен-Лоран (XVI век). Памятник истории с 1909 года
 Здание мэрии XIX века

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об